Политическое устройство Республики Корея представляет собой президентскую представительную республику с многопартийной системой, где президент является главой государства. В роли законодательной власти выступает Национальное собрание Республики Корея, а в роли судебной — верховный суд. С 1948 года Конституция Республики Корея пересматривалась пять раз. На данный момент действует Конституция Шестой республики, принятая в 1987 году.

Правительство Республики Корея

Выборы

Президентские выборы 
Президент Республики Корея избирается всеобщим голосованием на срок 5 лет без права выдвижения на второй и следующий срок.

На данный момент президентом Республики Корея является Юн Сок Ёль, вступивший в должность в результате выборов 2022 года

Парламентские выборы 
Национальное собрание Республики Корея состоит из 300 депутатов, избираемых по смешанной системе. 246 депутата избираются по одномандатным округам, а 54 — пропорционально.

Последние выборы состоялись в 2016 году, на них избирались члены XX созыва. Победу одержала Совместная демократическая партия.

См. также 
 Выборы в Национальное собрание Республики Корея
 Парламентские выборы в Республике Корея (2020)

Примечания 

Политика Республики Корея